Humano puede referirse a:

Ser humano 
 Homo sapiens, desde el punto de vista biológico, correspondiente a una sola especie animal, también llamada hombre o especie humana.
 Homo, género de primates homínidos de la tribu Hominini, al que pertenece la especie humana.
 La condición humana, desde el punto de vista filosófico y humanístico.
 El reino humano, en el budismo.
 La persona física, desde el punto de vista del Derecho.

Música 
 Humanos, banda musical portuguesa.
 Humanos, álbum de la banda musical Humanos.
 Humanos ao Vivo, otro álbum de la banda musical Humanos.
 Ser humano!!, primer álbum de estudio de la banda chilena de hip hop Tiro de Gracia.
 Humanos, álbum del dúo argentino de rock Pastoral.
 «Ser humano», sencillo de Natalia Lafourcade, de su álbum Casa.

Organizaciones 
 Humana Inc., empresa estadounidense de seguros médicos.
 Humana People to People, organización no gubernamental.

Personajes de series ficticias 
 Humanos, raza de la serie televisiva de ciencia ficción Babylon 5.